Els Clapers és una masia situada en el terme municipal de Moià, a la comarca catalana del Moianès. Està situada al sud-est de Moià, a llevant de la carretera C-59 en el punt quilomètric 37,5, al sud-est del Prat i al nord-est de la Gònima. Al seu nord-est, bastant a prop, hi havia el Molí del Masot.

Clapers